Roneron kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Rongrong, ö, Majuro, 
 Jelter, ö, Majuro, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar